Алекса́ндр Никола́евич Поскрёбышев () — государственный, политический и партийный деятель СССР.

Личный помощник Иосифа Сталина (более 20 лет).

Заведующий особым сектором ЦК (Секретариат Сталина, 1928—1952). Генерал-майор.

Член РСДРП(б) с марта 1917 года.

Биография 
Александр Поскрёбышев родился в селе Успенское Слободского уезда Вятской губернии. Мать — Надежда Ефимовна. Отец — Николай Васильевич Поскрёбышев. Брат — советский лётчик Иван Поскрёбышев, сёстры — Ольга и Александра. По происхождению русский, прапрабабка — из татар-кряшен. По окончании фельдшерского училища был направлен на работу в г. Баранчу (Урал), где был избран секретарём партийной организации (РСДРП(б), 1917—1918). Впоследствии работал в политотделе Особой Туркестанской армии (1918—1919 гг). В 1919—1921 гг. — в Златоусте: председатель уездного военно-революционного комитета, затем — председатель исполкома уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов. В 1921—1922 гг. — на партийной и советской работе в Уфе.

В 1922 году направлен в Москву, на работу в аппарате ЦК РКП(б), ВКП(б), КПСС: инструктор, заместитель управляющего делами, помощник секретаря ЦК Иосифа Сталина:

В 1923—1924 гг. — заведующий Управлением делами ЦК РКП(б). В 1924—1929 гг. — помощник генерального секретаря ЦК РКП(б) — ВКП(б). В 1927 году параллельно окончил хозяйственно-правовой факультет Московского государственного университета. С мая 1929 — заместитель заведующего Секретным отделом ЦК ВКП(б). С 22 июля 1930 — заведующий Секретным отделом ЦК ВКП(б). С 10 марта 1934 — заведующий Особым сектором ЦК ВКП(б). С августа 1935 — заведующий канцелярией Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина.

В 1934 году — кандидат в члены ЦК ВКП(б) (XVII съезд). Основываясь на тезисах, сформулированных Сталиным, пишет тексты Конституции СССР и Краткий курс истории ВКП(б) (1938). В 1939 на XVIII (и впоследствии на XIX) съезде избран членом ЦК ВКП(б) (позже — КПСС). Депутат Верховных Советов РСФСР и СССР (первого, второго и третьего созывов). Депутат Верховного Совета БАССР 1—3-го созывов.

Во время войны 1941—1945 года работал в аппарате Сталина в Москве. Участвовал в разработках военных операций и подготовке материалов для Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. Принимал непосредственное участие в работе Ялтинской и Потсдамской конференций. В это же время Александру Поскрёбышеву было присвоено звание генерал-майора.

По свидетельству его дочери Натальи Поскрёбышевой: «Работал он почти сутки — часов в 5 утра он приезжал с работы, а в 10-11 утра он уезжал на работу. Про него говорили - он ходячая энциклопедия. Он давал ответ на любой вопрос, который ему задавали».
У него была феноменальная память. Он помнил все телефоны наизусть и никогда их не записывал.

Летом 1946 года контролировал выполнение постановлений по оказанию помощи пострадавшим от засухи колхозам и совхозам Черноземной полосы.

В 1947 году участвовал в работе президиума январской философской дискуссии.

С 18 октября 1952 года — член Постоянной комиссии по внешним делам при Президиуме ЦК КПСС. С декабря 1952 года — секретарь Президиума и Бюро Президиума ЦК КПСС.

До 1953 года продолжал работать со Сталиным. В течение 25 лет ему докладывалась и им отфильтровывалась практически вся информация, предназначенная для передачи Сталину, а наиболее важную информацию он докладывал сразу на заседании Политбюро (Президиума) ВКП(б) (КПСС). В 1953 году он был обвинён в потере важных государственных документов и отстранён от работы. Впоследствии сообщалось, что инцидент был инспирирован и сфабрикован Лаврентием Берией, а документы были найдены.

По упоминанию в одной из книг сына Хрущёва Сергея, «в начале 50-х годов… Сталину пришла в голову сумасбродная мысль: будто кто-то нелегально переправляет куда-то информацию о содержании ещё неопубликованной рукописи „Экономических проблем социализма“… по обвинению в измене в тюрьму сел бессменный сталинский секретарь Поскрёбышев».

После смерти Сталина в 1953 году, на XX съезде КПСС Поскрёбышев вместе со многими другими членами КПСС был отправлен Никитой Сергеевичем Хрущёвым на пенсию.

С раннего детства до самых последних дней он дружил и общался с Александром Бакулевым.

Умер Александр Николаевич Поскрёбышев 3 января 1965 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Карьера 

Из воспоминаний секретаря Политбюро и личного секретаря Сталина Бориса Бажанова:

Книги 
 Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам / сост. М. Савельев, А. Поскрёбышев. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Соцэкниг, 1931. — 878 стр.
 Великая сила Сталинских идей (о тринадцатом томе сочинений И. В. Сталина) / А. Поскрёбышев, П. Поспелов. — М. Госполитиздат. 1951. — 63 стр.
 УЧИТЕЛЬ И ДРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПРАВДА. 21 декабря 1939. № 351 / А. Поскрёбышев, Б. Двинский

Награды 
 четыре ордена Ленина (14.03.1939, 1944, 06.11.1945, 06.08.1951)

 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Отношения со Сталиным 

Отношение Сталина к своим соратникам, по мнению Эриха Фромма, высказанному в «Анатомии человеческой деструктивности», было откровенно садистским.

Александр Поскрёбышев был одной из излюбленных жертв Сталина. Однажды под Новый год Сталин решил поразвлечься таким образом: сидя за столом, он стал сворачивать бумажки в маленькие трубочки и надевать их на пальцы Поскрёбышева. Потом он зажёг эти трубочки вместо новогодних свечей. Поскрёбышев извивался и корчился от боли, но не смел сбросить эти колпачки.

По заявлению дочери Сталина, Светланы, Поскрёбышев сам был вынужден представить на подпись Сталину ордер на арест своей жены. При этом он попытался встать на её защиту. «Так как органы НКВД считают необходимым арест Вашей жены, — сказал Сталин, — так и должно быть». И он подписал ордер. Увидев выражение лица Поскрёбышева, Сталин засмеялся: «В чём дело? Тебе нужна баба? Мы тебе найдём». И, действительно, вскоре в квартире Поскрёбышева появилась молодая женщина, которая сказала, что ей предписано вести его хозяйство».

Личная жизнь 
С 1919 по 1929 год женат на польской революционерке Ядвиге Ипполитовне Станкевич, которая после продолжительной болезни (туберкулёз) умерла в 1937 году (похоронена на Новодевичьем кладбище). Через некоторое время после смерти первой жены женился на Брониславе Металликовой. В этом браке появляются две дочери — Галина (1932—2005; родилась от брака Металликовой с адвокатом И. Ицковым, очевидно, девочка была удочерена Поскребышевым) и Наталья (1938—2006).

В марте 1939 года Бронислава Поскрёбышева была репрессирована по обвинению в связях с Троцким и контрреволюционной деятельности. Существует предположение, что основной причиной ареста было желание Берии скомпрометировать Поскрёбышева и заменить его на человека своего окружения. Арест в 1952 году Николая Власика, начальника личной охраны Сталина, и «выбивание» из него компрометирующих показаний на Поскрёбышева были произведены по приказу министра госбезопасности С. Д. Игнатьева. Предположение о причастности к этим акциям Берии не могут считаться обоснованными, поскольку с 29 декабря 1945 года Берия не был связан ни с МВД, ни с МГБ, а руководил работой Специального Комитета при ГКО/СНК/СМ СССР в ранге Заместителя Председателя Совета Народных комиссаров/Совета министров СССР.
Несмотря на попытку Поскрёбышева добиться освобождения и реабилитации своей жены, Бронислава была расстреляна при приближении немецкой армии к Москве (13 октября 1941 года). В 1957 году она была реабилитирована (перезахоронена на Новодевичьем кладбище).

В 1941 году Поскрёбышев женился в третий раз на Екатерине Григорьевне (1916—2013, девичья фамилия — Зимина). От этого брака у него в 1942 году родилась третья дочь, Елена (1942—2017). Внучка — Александра Сергеевна Поскрёбышева (1968—2017).

Увлечения 
В свободное время одним из самых любимых занятий Поскрёбышева была ловля рыбы, которой он занимался совместно с Александром Бакулевым, Иваном Папаниным и Андреем Хрулёвым. В числе других увлечений — теннис, городки и бильярд, а также чтение художественной литературы (А. Жид, Р. Роллан, В. Каверин и другие). Существуют свидетельства о его интересе к театру, а также о том, что именно благодаря интересу Поскрёбышева к искусству некоторые писатели, художники и театральные работники избежали ареста и репрессий. В его доме бывали Сергей Лемешев, Иван Москвин, Иван Козловский.

Киновоплощения 
Образ Поскрёбышева неоднократно воссоздавали актёры советского и российского кинематографа. 

 Сергей Блинников в фильме Владимира Петрова «Сталинградская битва»
 Игорь Кашинцев в фильмах Юрия Озерова «Битва за Москву», (1985), «Освобождение» (1968-72)
 Павел Винник в фильме Евгения Матвеева «Победа» (1984)
 Владимир Чуприков в фильме Максима Иванникова «Покер-45: Сталин, Черчилль, Рузвельт» (2010).
 Николай Лещуков в сериалах «Московская сага» (2004), «Второе восстание Спартака» (2012), «Чкалов» (2012), «Сын отца народов» (2013), «Орлова и Александров» (2015).
 Сергей Гамов «Зоя» (2020)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XIX съезда КПСС
Персоналии:Златоуст
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР первого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Члены ЦК КПСС
Заведующие отделами ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва